Норвегия может означать:

 Норвегия — современное государство на Скандинавском полуострове.
 Норвегия (1814) — государство, существовавшее в течение нескольких месяцев 1814 года.
 Норвежское королевство (до 1319) — средневековое государство.
 Норвегия — мыс острова Джексона, Земля Франца-Иосифа, Россия
 «Норвегия» — армия времён Второй мировой войны.
 «Норвегия» — полужёсткий дирижабль, построенный в 1923—1926 годах в Италии.
 «Норвегия» () — норвежское промысловое судно, участвовавшее в четырёх антарктических экспедициях в 1927—1931 годах под патронажем Ларса Кристенсена.